gmina Długie – dawna gmina wiejska (do 1953), powiat brzeziński, woj. łódzkie, z siedzibą w Długiem 
 gmina Długie – dawna gmina wiejska (do 1954), powiat stargardzki, woj. szczecińskie, z siedzibą w Długiem